План де Идалго има више значења:

 План де Идалго (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Идалго (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Идалго (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику